RT har flere betydninger:

Computere 
 Ralink Technology – Wi-Fi chipset produceret i Taiwan

Kemi og fysik 
 RT (energi) – gaskonstant

Biologi og medicin 
 Revers transkriptase – transskription af RNA til dobbeltstrenget DNA, jf. 'RT-PCR'

Media 
 RT - Russia Today er en international russisk-baseret TV-station